Вииле има више значења:

 Вииле (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Вииле (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Вииле (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији